El nombre Christiane Weber puede referirse a las siguientes personas:

Christiane Weber, esgrimidora alemana;
Christiane Weber, remera alemana.